Cette liste répertorie les spationautes français civils et militaires ayant volé au-dessus de  d'altitude, ce qui représente les limites terrestres internationales de l'espace.

Voir aussi 
 Conquête de l'espace
 Astronaute
 Vol spatial habité
 Liste des astronautes

Notes et références 

France

Astronaute de l'Agence spatiale européenne
Spationautes